Le P'tit Quinquin peut désigner :
 P'tit Quinquin, un bonbon lillois.

Œuvres 
 P'tit Quinquin est une chanson lilloise écrite par Alexandre Desrousseaux en 1853 ;
 P'tit Quinquin, une mini-série française réalisée par Bruno Dumont et diffusée sur Arte en 2014.

Voir aussi